Абрамов Володимир Миколайович (1862—1920) — генерал-майор царської армії, військовий діяч часів громадянської війни в Росії.
 Абрамов Володимир Миколайович (1949—2017) — радянський футболіст.